Карст — геологічна формація
 Карст або Крас — плато на південному заході Словенії і частково в Італії
 Карст — місто в Німеччині, у землі Північний Рейн-Вестфалія
 22868 Карст — астероїд головного поясу, відкритий у 1999 році

Див. також 
 Моравський Карст
 Словацький Карст